Indianapolis 500 2000 je bila štiriinosemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 28. maja 2000.

Rezultati 

2000 v športu
2000